Marienplatz 2 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Marienplatz 2 in Aschbach-Markt, siehe 
 Arbeitsgericht Bochum
 Marienplatz 2 in Dingolfing, siehe Liste der Baudenkmäler in Dingolfing
 Marienplatz 2 in Dorfen, siehe Liste der Baudenkmäler in Dorfen
 Marienplatz 2 in Fichtelberg, Oberfranken, siehe Liste der Baudenkmäler in Fichtelberg (Oberfranken) #Fichtelberg
 Marienplatz 2 in Freising, siehe Liste der Baudenkmäler in Freising
 Marienplatz 2 in Friedberg, Bayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Friedberg (Bayern)
 Marienplatz 2 in Görlitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), L–Q
 Marienplatz 2 in Großeibstadt, siehe Liste der Baudenkmäler in Großeibstadt
 Marienplatz 2 in Hollfeld, siehe Liste der Baudenkmäler in Hollfeld
 Marienplatz 2 in Immenstadt im Allgäu, siehe Liste der Baudenkmäler in Immenstadt im Allgäu
 Marienplatz 2 in Kronach, siehe Liste der Baudenkmäler in Kronach
 Marienplatz 2 in Laufen, Salzach, siehe Liste der Baudenkmäler in Laufen (Salzach)
 Marienplatz 2 in Leutkirch im Allgäu, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leutkirch im Allgäu
 Marienplatz 2 (München)
 Marienplatz 2 in Paderborn, siehe Liste der Baudenkmäler in Paderborn-Kernstadt
 Marienplatz 2 in Naumburg, Saale, siehe Liste der Kulturdenkmale in Naumburg (Saale)
 Ballenhaus Schongau
 St. Maria (Hegge), Pfarrkirche in Hegge, Waltenhofen
 Marienplatz 2 in Wasserburg am Inn, siehe Liste der Baudenkmäler in Wasserburg am Inn
 Marienplatz 2 in Weilheim in Oberbayern, siehe Liste der Baudenkmäler in Weilheim in Oberbayern
 Marienplatz 2 in Würzburg, siehe Marienkapelle (Würzburg)